Zielony Bór (Białoruś)
 Zielony Bór (Litwa)
 Zielony Bór (Polska)